Biston terraruis är en fjärilsart som beskrevs av Weyenbergh 1884. Biston terraruis ingår i släktet Biston och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
terraruis